Hevel
 Onderleider, een type duiker
 Waterslot (sifon)
 Sifon (fles), een fles voor spuitwater
 Sifon (insect), een paar naar achteren gerichte, enigszins opgerichte buisjes op de bovenzijde van het laatste segment van het insectenlichaam
 De Siphon of "De Sifon", een buurtschap in de gemeente Damme, naar de daar aanwezige onderleider vernoemd
 Sifo (mollusken), een orgaan van een schelpdier